Ел Саиз има више значења:

 Ел Саиз (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Саиз (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику